Komárov est un toponyme qui peut désigner :

Komárov,  village du district de Bardejov, dans la région de Prešov.

Komárov, une commune du district de Beroun, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Komárov, une commune du district d'Olomouc, dans la région d'Olomouc ;
 Komárov, une commune du district de Tábor, dans la région de Bohême-du-Sud ;
 Komárov, une commune du district de Zlín, dans la région de Zlín.

Voir aussi 
 

Homonymie de localités en  Tchéquie